Лох-Ли́нне (, ) — фьорд в западной части Шотландии. Расположен в области Хайленд. Имеет несколько ответвлений: , ,  и другие. У входа в залив несколько островов, крупнейший из которых Лисмор.

Крупнейшим населённым пунктом на берегах залива является Форт-Уильям. В нём начинается Каледонский канал, соединяющий Лох-Линне с озером Лох-Несс и далее с Инвернессом на берегу залива Мори-Ферт.

Берега крутые, всего в нескольких километрах от берега расположена высочайшая вершина Великобритании — Бен-Невис.

География Хайленда
Заливы Шотландии
Заливы Атлантического океана